Een verkeersweg:
 N266 (België)
 N266 (Frankrijk)
 N266 (Nederland), zie Provinciale weg 266
 N266 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing